Le Grand Prix moto du Japon 1990 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 1990. L'épreuve s'est déroulée du 23 au  sur le circuit de Suzuka.

C'est la dixième édition du Grand Prix moto du Japon.

Classement catégorie

Classement catégorie

Classement catégorie

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1990
Sport au Japon en 1990
Japon
Sport en mars 1990